Sigmur è una striscia a fumetti pubblicata on-line ideata e disegnata da Acid Burn (al secolo, Elisabetta Borseti), incentrata sulla vita di Sigmur, un ragazzino di 15 anni irriverente, cinico ed esistenzialista. La sua autrice lo descrive come "un incrocio fra Jack White e Mister Bean".

Sigmur vive a Londra con la sua famiglia, che gestisce da generazioni una fabbrica di grappa, la famosa Grappa Moskovicz. Il suo carattere lo porta a condurre una vita sociale piuttosto misera: la sua ironia ed il suo cinismo lo portano ad osservare la realtà in modo distaccato e ad assumere un atteggiamento irriverente nei confronti di chiunque.

Solo la sua vicina di casa, la tredicenne Patricia, si salva dalle sue graffianti affermazioni. Con lei, Sigmur condivide pensieri ironici ed avventure grottesche, da cui emergono sempre come le persone più "sane", nonostante le loro paranoie.

I personaggi principali

Sigmur 
Sigmur ha 15 anni ma in realtà dice di sentirsene 35, forse per via dei pensieri filosofici di devastante portata che non di rado elabora.
È tutto fuorché un adolescente ordinario ad iniziare dai suoi passatempi:
gli piace leggere saggi di qualsiasi genere, anche se la sua lettura preferita consiste nelle etichette dei detersivi (vorrebbe brevettare la letteratura da detersivo);
gli piace il cinema ma solo quei film in cui i protagonisti hanno i baffi;
è iscritto al circolo di scacchi, ed è fortissimo;
ha una coscienza sociale ma a sentire le sue considerazioni sulla gente non si capisce dove trova poi l'interesse nel difenderla.
gli piacciono le ragazze, anche se soltanto quelle completamente sceme con cui può stare zitto o quelle intelligenti con cui può parlare di tutto.

Odia i suoi compagni di classe che considera un nugolo di ragazzini pubescenti privi di una qualsiasi individualità, schiacciati dalla società e ridotti a delle sottospecie di primati, tanto da riferirsi a loro come compa-scimmia, e da essere disegnati sarcasticamente come delle scimmie. I suoi amici del circolo degli scacchi non sono da meno, in quanto finti intellettuali desiderosi di uscire dalla nicchia e omologarsi a tutti gli altri.

Oltre a Patricia Sigmur trova conforto nel colloquiare con Ronald, il gibbone triste dello zoo vicino a casa sua, forse l'unico in grado di fare un'espressione interessante mentre ascolta.

Citazioni
"Se la morte cerebrale avesse un luogo fisico, sarebbe la mia scuola"
"Ci vuole stile e coerenza ad essere sfigati"
"Qualcuno dovrebbe spiegare a certa gente che prima di distinguersi dagli esseri umani, dovrebbero cercare di essere umani"
"Se i miei familiari rimanessero lucidi si sterminerebbero a vicenda!"
"Se Dio esiste sono sicuro che negherebbe la sua esistenza convincendoci che non esiste, se non altro per una questione di buongusto!"

Patricia 
Patricia ha tredici anni compiuti da poco, ed è l'alter ego di Sigmur, la sua versione femminile. È una bambina strana, molto sensibile e anche un po' nevrotica. Cerca di sfuggire al suo stress simulando l'omicidio dei suoi ormai malandati peluches, o torturando un nano da giardino che spesso sembra animarsi e addirittura parlare.
Un altro suo gradito passatempo è fissare il cestello della lavatrice in funzione, che non smette di guardare finché non comincia ad avere delle visioni.

Patricia nasconde un segreto che non ha nessuna intenzione di rivelare a Sigmur, tanto da impedirgli anche di entrare in camera sua. In sostanza, nel rapporto col protagonista, condivide e appoggia le sue tesi e alle volte è proprio la fonte principale di certi pensieri.

Citazioni
"Se il sogno ci fa raggiungere la realtà vera delle cose e il mondo è la nostra rappresentazione, io e Sigmur dobbiamo impegnarci un po' di più!"
"Sto per avere un attacco di panico!"

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Fumetti online italiani
Strisce a fumetti
Personaggi dei fumetti